Le Mont-Houy est le centre d'entraînement et de formation du Valenciennes FC. Il a été inauguré le  pour la partie centre d'entraînement, la partie centre de formation sera ouverte d'ici février 2009.

Le centre se situe sur la commune de Famars. Ce projet était issu d'un vœu de Francis Decourrière, actuel président du club.

Dans un domaine de 8 hectares, le Valenciennes FC dispose de :
 un terrain pelousé
 une plaine de jeux engazonnée de correspondant à la surface de deux terrains de 150 m x 150 m
 deux terrains synthétiques de dernières génération. 

De plus le centre comprend :
 un vestiaire de 30 places avec vidéoprojecteur pour l'équipe première ainsi que quatre vestiaires réservés aux jeunes du Centre de formation (CFA, 18 ans nationaux, 16 ans nationaux et 14 ans fédéraux)
 un espace soins, massages, jacuzzi, sauna-hammam
 une salle d'étirement
 une salle de musculation
 les bureaux tout équipés pour les entraîneurs, kinésithérapeutes, docteurs et intendants
 une laverie ultra performante
 une salle de presse
 une salle de décrottage et de sèche-chaussures (comme dans les stations de skis)
 un espace détente convivial pour les joueurs.

 un bâtiment pour le centre de formation de 450 m² incluant une quarantaine de chambres pour les pensionnaires qui verra le jour d'ici la fin de l'année.

Liens externes 
 Site officiel

Équipement sportif achevé en 2008
Stade de football dans les Hauts-de-France
Stade portant le nom d'un lieu
Centre d'entraînement de football en France
Centre de formation de football en France
Équipement sportif dans le département du Nord
Valenciennes Football Club